Приеполе:

 Приеполе — город и муниципалитет в округе Златибор, Центральная Сербия.
 Приеполе  — община в Сербии, входит в Златиборский округ.